2-nitrodifenile
3-nitrodifenile
4-nitrodifenile – composto salino cancerogeno derivato dal bifenile utilizzato in processi industriali